Windischbach ist geographischer Name und Namensbestandteil:

 Windischbach (Saußbach), linker Zufluss des Saußbachs (zur Wolfsteiner Ohe) bei Sonndorf, Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Windischbach (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Windischbach-Gegend, Ortschaft der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Windischenbach (Begriffsklärung)